Andrei Feldorean, w niektórych źródłach również jako Andrei Feldoreanu (ur. 13 kwietnia 2000 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski. Olimpijczyk (2022), uczestnik mistrzostw świata seniorów (2021) oraz juniorów (2020). Rekordzista Rumunii w długości skoku narciarskiego mężczyzn oraz medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W zawodach krajowych zadebiutował w 2007. Wielokrotnie brał udział w zawodach międzynarodowych dzieci i młodzieży. Kilkukrotnie stawał na podium konkursów Turnieju Czterech Skoczni dzieci, plasując się również na podium klasyfikacji generalnej tych zmagań. Dwa razy (2011 i 2012) startował w nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci w Garmisch-Partenkirchen, w 2012 zajmując 5. lokatę w kategorii dla zawodników urodzonych w 2000. Trzykrotnie (2012–2014) brał udział w konkursach FIS Youth Cup w Hinterzarten, plasując się w trzeciej dziesiątce.

We wrześniu 2013 w Szczyrku zadebiutował w Pucharze Karpat, zajmując 22. lokatę. W lutym 2014 w Râșnovie po raz pierwszy wystąpił w FIS Cupie, w swoim pierwszym starcie, w wieku niespełna 14 lata, zdobywając punkty za zajęcie 27. miejsca. We wrześniu 2016 w tej samej miejscowości zajął 4. pozycję w konkursie Pucharu Karpat. W sierpniu 2018, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się w szóstej dziesiątce wszystkich trzech konkursów Pucharu Beskidów.

W marcu 2020 w Oberwiesenthal wystartował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 50., a w rywalizacji drużyn mieszanych zajął z rumuńskim zespołem 13. lokatę. 3 października 2020, w słabo obsadzonym konkursie FIS Cupu w Râșnovie (w zawodach wzięło udział niespełna 30 skoczków), po raz pierwszy stanął na podium zawodów tej rangi, zajmując 3. pozycję.

W styczniu 2021 w Zakopanem podczas serii próbnej przed konkursem FIS Cupu skokiem na odległość 133 metrów ustanowił nowy rekord Rumunii w długości skoku narciarskiego mężczyzn, poprawiając o 5 metrów rezultat Eduarda Toroka osiągnięty w 2013. Na przełomie lutego i marca 2021 wziął udział w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie odpadł w kwalifikacjach na skoczni normalnej, na skoczni dużej w głównej części zmagań był 45., a w konkursie drużynowym zajął z Rumunami 12. lokatę. Pod koniec marca 2021 w Czajkowskim po raz pierwszy punktował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 19. i 21. pozycji.

W lipcu 2021 w Wiśle zadebiutował w Letnim Grand Prix – w pierwszym konkursie nie przebrnął kwalifikacji, a w drugim zajął 45. lokatę. We wrześniu 2021 w Czajkowskim zdobył pierwsze w karierze punkty tego cyklu, plasując się na 23. pozycji. 20 listopada 2021 zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 49. miejsce w zawodach w Niżnym Tagile. Mimo że w sezonie 2021/2022 regularnie przystępował do rywalizacji w tym cyklu był to jedyny przypadek, gdy przebrnął kwalifikacje (w konkursie głównym wystąpił jeszcze w Lahti, gdzie odwołano kwalifikacje, a Feldorean był 67.), odpadając w tej części zmagań 16 razy. W lutym 2022 po raz pierwszy w karierze wystartował na zimowych igrzyskach olimpijskich – indywidualnie zajął 50. miejsce na skoczni normalnej, a na obiekcie dużym nie przebrnął kwalifikacji.

Feldorean wielokrotnie zdobywał medale mistrzostw Rumunii – indywidualnie triumfował na skoczni normalnej w 2016, zdobywał srebrne medale na skoczni średniej w 2016, na skoczni normalnej w 2018 i 2020 oraz na skoczniach średniej i normalnej w 2021, a także zajmował 3. lokaty na skoczni średniej i normalnej latem 2020. Stawał też na podium w rywalizacji drużynowej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty A. Feldoreana na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Feldoreana na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Feldoreana na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan na 15 stycznia 2023

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Braszowem
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2000
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Rumuńscy olimpijczycy